SM-liiga 1987/1988 byla 13. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Tappara Tampere.

Základní část

Play off

Semifinále 
 Ilves Tampere - Lukko Rauma 0:3 (1:4, 3:4, 2:6)
 IFK Helsinky - Tappara Tampere 2:3 (4:1, 0:5, 6:2, 3:15, 5:6 P)

O 3. místo 
 Ilves Tampere - IFK Helsinky 2:6 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Tappara Tampere - Lukko Rauma 4:1 (2:3, 4:1, 3:1, 3:0, 5:2)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1987
Lední hokej v roce 1988
Sport ve Finsku v roce 1987
Sport ve Finsku v roce 1988